Resum de l'activitat de la temporada 1976-1977 de la Segona divisió espanyola de futbol. A partir d'aquesta temporada deixa de disputar-se la promoció de descens.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Sporting de Gijón.
 Ascensos a Primera divisió: Sporting de Gijón, Cadis CF i Rayo Vallecano.
 Descensos a Segona divisió: Reial Saragossa, Celta de Vigo i CD Málaga.
 Ascensos a Segona divisió: Barakaldo CF, CE Sabadell, Osasuna i Reial Múrcia.
 Descensos a Tercera divisió: Pontevedra CF, Llevant UE, UE Sant Andreu i Barcelona Atlètic.
 Màxim golejador: Quini (Sporting de Gijón).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1976
Competicions futbolístiques del 1977